

Geografia 
 Dipartimento di Mbacké – suddivisione amministrativa del Senegal
 Mbacké – centro abitato del Senegal nella Regione di Diourbel

Persone 
 Amy Mbacké Thiam – velocista senegalese
 Serigne Saliou Mbacké – religioso senegalese di fede musulmana, 5º Califfo dei Muridi